A lista de bens tombados do Pará reúne itens do patrimônio cultural e histórico do Pará. Os atos de tombamento estadual foram realizados pelo Departamento de Patrimônio Histórico Artístico e Cultural (DPHAC), órgão da Secretaria de Estado de Cultura (Secult). Algumas construções são também reconhecidas pelo IPHAN, no contexto de preservação do patrimônio cultural e histórico brasileiro.

Dentre os patrimônios tombados está a Catedral Metropolitana de Belém que é uma igreja católica de estilo neoclássico e barroco. A edificação é a sede da Arquidiocese de Belém do Pará, na cidade de Belém do Pará. Esse monumento faz parte do conjunto arquitetônico, paisagístico e religioso do bairro Cidade Velha, denominado Feliz Lusitânia, núcleo inicial da cidade de Belém do Pará.

∑ 299 items.

Cultura do Pará
Listas do Pará
Patrimônio histórico do Pará
Listas de patrimônio do Brasil